Plusieurs villes ou communes possèdent une rue, une avenue ou une place Anatole France :

Belgique 
 Rue Anatole France à Bruxelles ;

France

Avenues 
 Avenue Anatole-France à Aulnay-sous-Bois ;
 Avenue Anatole-France à Charenton-le-Pont;
 Avenue Anatole-France à Nancy ;
 Avenue Anatole-France à Paris ;
 Avenue Anatole-France à Vitry-sur-Seine ;

Places 
 Place Anatole-France à Nantes ;
 Place Anatole-France à Saint-Étienne ;
 Place Anatole-France à Toulouse ;
 Place Anatole-France à Tours ;

Rues 
 Rue Anatole-France à Chaville ;
 Rue Anatole-France à Cholet ;
 Rue Anatole-France à Cuinchy ;
 Rue Anatole-France à Drancy ;
 Rue Anatole-France à Jouy-en-Josas ;
 Rue Anatole-France à Levallois-Perret ;
 Rue Anatole-France à Montpellier ;
 Rue Anatole-France à Noisy-le-Sec ;
 Rue Anatole-France à Oyonnax ;
 Rue Anatole-France à Rouen ;
 Rue Anatole-France à Soissons ;
 Rue Anatole-France à Villeurbanne.

Anatole-France